

Architettura 
Cremlino – termine russo con cui si indicano strutture architettoniche in forma di cittadelle o complessi fortificati:
Cremlino di Mosca, nella Piazza Rossa della capitale russa
Cremlino di Gdov
Cremlino di Kazan'
Cremlino di Nižnij Novgorod
Cremlino di Rostov
Cremlino di Suzdal'
Cremlino di Tobol'sk
Cremlino di Velikij Novgorod

Altro 
 Cremlino – simbolo araldico
 Cremlino – antonomasia utilizzata, a seconda dei casi e delle epoche, per designare il governo dell'Unione Sovietica o il governo russo